De Mons Ida is de naam van 2 bekende bergen in de oudheid. De een is een berg in het oude Anatolië, het huidige Turkije. De tweede is een berg op Kreta. Beide bergen werden gebruikt als cultusplaats.

Ida (Anatolië)
Ida Psiloritis (in het Idagebergte)
Mons Ida (Amalthea), een berg op de maan Amalthea van Jupiter